

Događaji i trendovi 
 Prvi letovi balonom na vrući zrak.

Svjetska politika